Ла Казуела има више значења:

 Ла Казуела (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Казуела (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Казуела (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику